La palabra Filipo puede referirse a:

Reyes de Macedonia
Filipo I de Macedonia, (siglo VII a. C.), uno de los primeros reyes de Macedonia.
Filipo II de Macedonia (382 a. C. – 336 a. C.) rey de Macedonia y padre de Alejandro Magno.
Filipo III de Macedonia, también conocido como Filipo III Arrideo (c. 359 a. C.- 25 de diciembre de 317 a. C.), rey de Macedonia. Era hijo ilegítimo de Filipo II de Macedonia.
Filipo IV de Macedonia
 Filipo V de Macedonia (238 a. C.-179 a. C.), fue rey de Macedonia desde el 221 a. C. al 179 a. C. Era hijo de Demetrio II de Macedonia.

 Filipo I de Macedónide, († 430 a. C.) rey de la Macedónide o Alta Macedonia.

Otros personajes históricos
 Filipo (hijo de Antípatro), general de Alejandro Magno.
 Filipo (hijo de Machatas), constructor de Alejandría del Indo.
 Filipo (sátrapa), sátrapa griego de Sogdiana y gobernador de Partia.
 Filipo de Crotona (siglo VI a. C.), atleta y militar crotoniata. 
 Filipo de Opunte, alumno de Platón.
 Filipo de Tesalónica, poeta epigramático griego, compilador de una Antología.
 Filipo I Filadelfo, del imperio seléucida, fue rey de Siria entre el 95 y el 83 a. C. 
 Filipo II Filorromano, hijo del anterior, fue rey de Siria desde el 65 al 63 a. C.
 Filippo Pacini (1812-1883), anatomista italiano, famoso por aislar el bacilo del cólera.
 Herodes Filipo, hijo de Herodes el Grande y marido de Herodias.
 Herodes Filipo II "El tetrarca", hijo de Herodes el Grande y tetrarca de Iturea y Traconítide.
 Lucio Marcio Filipo (cónsul 56 a. C.)
 Lucio Marcio Filipo (cónsul 91 a. C.)
 Filipo el Árabe o Filipo I, Marco Julio Filipo, emperador romano que gobernó del 244 al 249.
 Marco Julio Severo Filipo, emperador romano, hijo del anterior y más conocido como Filipo el Joven o Filipo II.
 Filípico, emperador bizantino.

Lugares y acontecimientos históricos
Filipos, ciudad de Macedonia oriental fundada por Filipo II de Macedonia, quien le dio su nombre.
Batalla de Filipos, (3 de octubre de 42 a. C.) entre los partidarios de Julio César (Octavio y Marco Antonio) y los defensores de la República (Bruto y Casio).